Il singolare del torneo di tennis Cologne Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bernd Karbacher che ha battuto in finale Marcos Ondruska 7-6(4), 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (quarti di finale)
 Karel Nováček (primo turno)
 Javier Sánchez (semifinali)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)

 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Goran Prpić (primo turno)
 Bernd Karbacher (campione)
 Lars Jonsson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Open 1992
ATP Tour 1992